Coutinho est un patronyme ou un surnom porté notamment par :

Nom de famille 

António Rosa Coutinho (1926-2010), amiral et homme politique portugais ;
Bruno Coutinho (né en 1986), footballeur brésilien ;
Cláudio Coutinho (1939-1981), entraîneur brésilien de football ;
Eduardo Coutinho (1933-2014), cinéaste brésilien ;
Gago Coutinho (1869-1959), navigateur portugais ;
Gino Coutinho (né en 1982), footballeur néerlandais ;
 Leonel Coutinho (né en 1992), coureur cycliste portugais ;
Philippe Coutinho (né en 1992), footballeur brésilien.

Pseudonyme 

Coutinho (1943-2019), Antônio Wilson Honório, footballeur brésilien.

Homonymie de patronyme